Аку́левское восстание (в советской историографии — Кулацкий мятеж) — крестьянское восстание, массовое вооружённое выступление крестьян Чувашской автономной области с 19 января по 5 февраля 1921 года против большевиков.

Охват восстания 

Волости области, в которых произошли наиболее сильные волнения:
 Акулевская волость,
 Воскресенская волость (Чебоксарский уезд),
 Кошелеевская волость,
 Покровская волость (Чебоксарский уезд),
 Помьяльская волость,
 Тобурдановская волость,
 Тораевская волость,
 Чувашско-Сорминская волость,
 Чуратчинская волость,
 Яниково-Шоркисринская волость,
 Янтиковская волость.

Всего в восстание фактически было вовлечено 25 из 58 волостей Чувашской АО.

История 
Постановлением прошедшего в конце декабря 1920 года VIII Всероссийского съезда Советов о мерах укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства предполагалось обобществление семенного материала путём развёрстки и засыпки семян в общественные амбары для создания семенного фонда. В начале 1921 года коммунисты Чувашии развернули кампанию по реализации этого постановления, что послужило поводом к вооружённому выступлению крестьян, которое началось 19 января в селе Акулево Чебоксарского уезда, 22 января оно охватило Цивильский, 24 января — Ядринский уезды.

В январе 1921 года в селе Акулево вспыхнуло восстание против Советской власти недовольных продразверсткой крестьян из нескольких окрестных деревень, известное как «Акулевское восстание». В Акулеве крестьяне отказались засыпать семена, а позднее выступили против немногочисленного военного отряда, прибывшего из Чебоксар: избили председателя Обисполкома Д.С. Эльменя, областного военного комиссара И.Е. Ефимова и убили начальника мобилизационного отдела облвоенкомата И.О. Пучкова. 
Войска убили 10 человек и арестовали более 200 человек, а затем по суду расстреляли ещё 22 человека; в 2006 году их останки были перезахоронены.

Архивная выписка о событиях в Чувашско-Сорминской волости Ядринского уезда:

Одним из организаторов и участником подавления восстания был председатель чувашского областного ЧК Иван Кадушин, в докладе которого о результате ликвидации крестьянского восстания в Чувашской Автономной области от 7 марта 1921 года отмечалось: «Осадное положение по всей области снято 5 февраля. По произведенному предварительно статистическому подсчету о жертвах восстания выяснилось следующее: по территории Чувобласти потери с нашей стороны убитыми 23 коммуниста, 11 беспартийных, а со стороны повстанцев – 404 чел. По делу восстания были арестованы всего 1006 человек, переданы в ревтребунал 38 чел., остальные освобождены под подписки».

Память 
Село Большие Кошелеи в 1939 году было переименовано в Комсомольское в честь комсомольцев, погибших при подавлении народного восстания.

См. также 
 Атменьское восстание

Примечания

Литература 
 Евгений Илюхин. Чаппан е Сенĕк вăрçи: часть 1, часть 2 / Сувар
 Касимов Е. В. Крестьянское восстание в Чувашии 1921 // Чувашская энциклопедия
 Л. И. Ефимов. «Элĕк Енĕ» / Элĕк, 1994.
 Крестьянское движение в Поволжье 1919-1922/документы 

1920-е годы в Чувашии
Восстания во время Гражданской войны в России
Конфликты в Чувашии
Январь 1921 года